Спид има више значења:
 Спид
 Спид (Канзас)
 Спид (Северна Каролина)